Пётр Никола́евич Рыжо́в (10 января 1922, Хабаровск, Дальневосточная Республика (ныне — Хабаровский край) — 12 июня 2009, Москва, Россия) — советский военный лётчик разведывательной авиации, участник Великой Отечественной войны, Герой Российской Федерации (29.11.1995). Полковник. В годы Великой Отечественной войны — лётчик-наблюдатель и старший лётчик 193-го гвардейского отдельного Львовского Краснознамённого ордена Кутузова разведывательного авиационного полка 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта.

Биография 
Родился 10 января 1922 года в Хабаровске в семье служащего. Русский. Затем семья жила в городе Иман ныне Приморского края, где окончил среднюю школу.

В сентябре 1940 года призван в Красную Армию, поступил в Челябинское военное авиационное училище лётчиков, которое окончил в августе 1942 года. Затем служил в 9-м запасном бомбардировочном авиационном полку в Казани, где переучился на управление бомбардировщиком Пе-2.

С 16 марта 1943 года — в действующей армии. В 1943—1945 воевал на Воронежском и 1-м Украинском фронтах в составе 50-го отдельного разведывательного авиационного полка, ставшего в августе 1944 года 193-м отдельным гвардейским разведывательным полком. За годы войны совершил 215 боевых вылетов на разведку войск противника. Представлялся к присвоению звания Героя Советского Союза. В 1945 году вступил в ВКП(б).

С 1945 по 1954 годы продолжал службу в том же полку, дослужившись до должности помощника командира полка. С 1955 года — начальник воздушной подготовки бомбардировочной авиационной дивизии. В 1960 году окончил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина и был назначен на должность заместителя командира истребительного авиационного полка по воспитательной работе, но в том же году уволен в запас в связи с масштабным сокращением Вооружённых Сил.

Жил в Ростове-на-Дону, работал в городском комитете ДОСААФ, затем экскурсоводом Областного бюро путешествий и экскурсий.

Указом Президента Российской Федерации от 29 ноября 1995 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов полковнику в отставке Рыжову Петру Николаевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» (№ 243).

С октября 2000 года жил в Москве, где и умер 12 июня 2009 года. Похоронен на Перепечинском кладбище.

Награды 
 Герой Российской Федерации (29.11.1995)
 2 ордена Красного Знамени (7.02.1944, 11.06.1944)
 ордена Отечественной войны 1-й (11.03.1985) и 2-й (23.10.1943) степеней
 орден Красной Звезды (30.12.1956)
 медаль «За боевые заслуги» (15.11.1950)
 медаль «За взятие Берлина» (1945)
 медаль «За освобождение Праги» (1945)
 другие медали СССР

Примечания

Ссылки 
 

Лётчики Великой Отечественной войны
Участники ВОВ - герои Российской Федерации
Представленные к званию Героя Советского Союза (Великая Отечественная война)
Выпускники Челябинского высшего военного авиационного краснознамённого училища штурманов
Члены КПСС
Персоналии:Ростов-на-Дону
Похороненные на Перепечинском кладбище